48. Turniej Czterech Skoczni (niem. 48. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, przeprowadzona w sezonie 1999/2000 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rozgrywany był od 29 grudnia 1999 do 6 stycznia 2000.

Cały turniej wygrał Austriak Andreas Widhölzl.

Oberstdorf 
Data: 29 grudnia 1999
Państwo: 
Skocznia: Schattenbergschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen 
Data: 1 stycznia 2000
Państwo: 
Skocznia: Große Olympiaschanze
Punkt konstrukcyjny: 115 m

Wyniki konkursu

Innsbruck 
Data: 3 stycznia 2000
Państwo: 
Skocznia: Bergisel
Punkt konstrukcyjny: 110 m

Wyniki konkursu

Bischofshofen 
Data: 6 stycznia 2000
Państwo: 
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
Punkt konstrukcyjny: 120 m

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Linki zewnętrzne 
 Wyniki konkursów na stronie FIS 

1999 w sportach zimowych
2000 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
1999 w Niemczech
2000 w Niemczech
2000 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen